Володимир Дорошенко: 
 Дорошенко Володимир Вікторович (1879–1963) — український бібліограф, літературознавець, перекладач, критик, громадсько-політичний діяч.
 Дорошенко Володимир Карпович (1922) — український архітектор.
 Дорошенко Володимир Павлович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок